Kuala ist eine indonesische sowie malaiische Bezeichnung für eine Mündung, einen Zusammenfluss oder einen Ästuar. Mit dieser Bedeutung ist es häufiger Namensbestandteil von Städten in Indonesien, Malaysia und Brunei.

Siehe

 Kuala Dungun,
 Kuala Belait,
 Kuala Kangsar,
 Kuala Linggi,
 Kuala Lumpur,
 Kuala Perlis,
 Kuala Terengganu.

Kuala ist außerdem
 eine Stadt in Aserbaidschan; siehe Kuala (Aserbaidschan)